Dálnice A13 se nachází ve více státech:

 Dálnice A13 (Francie)
 Dálnice A13 (Chorvatsko)
 Dálnice A13 (Itálie)
 Dálnice A13 (Litva)
 Dálnice A13 (Lucembursko)
 Dálnice A13 (Německo)
 Dálnice A13 (Rakousko)
 Dálnice A13 (Švýcarsko)